Moza (fr. Meuse) – rzeka we Francji, Belgii i Holandii
 Moza (fr. Meuse) – depertament we Francji